Pouilley kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pouilley-les-Vignes, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Pouilley-Français, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,